Дэвид Джон Эшер (, ) — это британский астроном и первооткрыватель астероидов, который является сотрудником Арманская обсерватории в Северной Ирландии. Он также работал в различных научно-исследовательских центрах Австралии и Японии. В период с конца 1994 по середину 1995 года им было обнаружено в общей сложности 10 астероидов.

Основной областью его интересов являются орбиты и динамики движения комет и метеороидов. В ходе исследований метеороидов, проводимых совместно с Робертом Макнотом, и были обнаружены эти астероиды. В 1999 и 2000 годах ими было оценено время достижения пика метеорным потоком Леониды.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид (6564) Эшер.

См. также 
 К. Г. Ф. Петерс
 Дж. Хеньи
 Норман Томас

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Великобритании
Первооткрыватели астероидов